Сурен Георгиевич Маркаров (29 марта 1937, Москва — 23 ноября 2013, там же) — советский ватерполист, трёхкратный чемпион СССР (1964—1966), серебряный призёр чемпионата Европы (1962). Мастер спорта СССР (1956). Заслуженный тренер РСФСР (1977). Награждён медалью «Адмирал Горшков» (2007).

Биография 
Сурен Маркаров родился 29 марта 1937 года в Москве. Начал заниматься водным поло в возрасте семнадцати лет в спортивном обществе «Спартак». Играл на позиции нападающего.

Выступал за московские клубы ЦСК МО (1957—1961) и ЦВСК ВМФ (1961—1967), в 1964—1966 годах становился чемпионом СССР. В 1962 году был включён в состав сборной СССР на чемпионате Европы в Лейпциге и завоевал серебряную медаль этих соревнований.

В 1967 году завершил свою спортивную карьеру. В 1967—1971 годах занимался тренерской деятельностью в Группе советских войск в Германии, работал в спортивной школе ЦСКА. В 1977—1981 годах входил в тренерский штаб клуба ЦСК ВМФ и сборной СССР. В дальнейшем был тренером мужского (1981—1986) и женского (1993—1999) клуба СКИФ.

Умер 23 ноября 2013 года в Москве. Похоронен на Щербинском кладбище.

Образование 
В 1958 году окончил ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина.

Примечания

Ссылки 
 Сурен Маркаров на портале «Спортивная Россия» (фото)

Ватерполисты СССР
Чемпионы СССР по водному поло
Мастера спорта СССР
Игроки ВПК ЦСК ВМФ
Заслуженные тренеры РСФСР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Ватерпольные тренеры СССР
Ватерпольные тренеры России
Тренеры ВПК ЦСК ВМФ
Тренеры ВПК СКИФ-ЦОП
Награждённые медалью «Адмирал Горшков»
Похороненные на Щербинском кладбище